Теудебур ап Белі
 Думнагуал III ап Теудебур